Franciaország
Saint-Ambroix, település Cher megyében
Saint-Ambroix, település Gard megyében